Habisreutinger steht für:
 Franz Habisreutinger, Holzhandelsunternehmen in Weingarten im Landkreis Ravensburg in Oberschwaben

Habisreutinger ist der Familienname folgender Personen:
 Roland Habisreutinger (* 1973), Schweizer Sportfunktionär